Camarguense – abitanti di Camargo (Brasile)
Camarguense – abitanti di Doutor Camargo